Serie A 1958/1959 vanns av AC Milan.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1958 i Italien
1959 i Italien
Fotbollssäsongen 1958/1959
1958/1958